Лобынцево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лобынцево — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Лобынцево — деревня в Сосковском районе Орловской области.